

Fumetti 
 Procopio di Torresupa – personaggio dell'omonimo fumetto realizzato da Lino Landolfi

Onomastica 
 Procopio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Nome
Procopio – usurpatore contro l'imperatore Valente
Procopio – generale e politico bizantino, magister militum per Orientem nel V secolo
Procopio di Cesarea – storico bizantino
Procopio di Scitopoli – santo romano
Procopio di Ustjug – santo tedesco
Procopio il Decapolita – monaco e santo bizantino
Cognome
Pino Procopio – pittore, scultore e illustratore italiano
Sergio Procopio – mimo italiano
Zezé Procópio – calciatore brasiliano